Гибборим (мн. ч.) — слово еврейского происхождения, называющее гигантов.

 Гибборим — доизраильское население Палестины («могучие люди»; славянский перевод — исполины; ).
  («шлошим гиборим»; 30 богатырей) — 30 передовых воинов библейского царя Давида, совершавшие чудеса храбрости на войне.
 Гибборим (Marvel Comics) (2003) — группа персонажей, богоподобных пришельцев в сериях комиксов Runaways, издательства Marvel Comics.
 «Шилте га-Гибборим» («Schilte ha-Gibborim»; Мантуя, 1612) — книга по еврейской археологии Авраама Порталеоне (1542—1612).
  (Нахаль Гиборим) — ручей в Хайфе.

См. также 
 Нефилим — мифическая раса, населявшая землю до потопа и происходившая от «элохим» (ангелов) и дочерей человеческих.
 Рефаим — доханаанейское население по обеим берегам Иордана, отличавшегоеся своим непомерно высоким ростом.
 Анаким — доханаанское племя, жившее в холмистой части Иудеи и на филистимской равнине; ветвь рефаимов — родового термина для всех доханаанских племён (доханаанский — первый из двух периодов библейской эпохи патриархов в 2000—1700 годы до н. э).
 Гипербореи («люди по ту сторону северного ветра»)

Примечания